«Бро́нка групп» — федеральная управляющая компания, развивающая активы в различных отраслях экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Крупнейшие активы — Единый центр документов, завод «Измерон» Прядильно-ниточный комбинат им. С. М. Кирова, «Бронка девелопмент», а также ресторанная группа и сеть монобрендовых бутиков.

Главный офис УК «Бронка групп» расположен в Санкт-Петербурге.

История 
Компания была основана в 2002 году.

С 2017 года основными владельцами являются Л. А. Мурова и Н. Д. Негодов. С этого момента в состав группы вошли крупные активы Единый центр документов, Прядильно-ниточный комбинат им. С. М. Кирова, завод «Измерон».

В 2019 году направление «Бронка девелопмент» начало продажи в жилом проекте на Большой Разночинной улице. Также компания подготовила и продала участок на Брюлловской улице.

«Бронка групп» управляет ресторанами премиум-класса Il Lago dei Cigni и Buddha-Bar, рестораном Diamond Club на «Газпром Арене», загородным рестораном «Лунка 19», рестораном Hunt, баром «Архитектор», сетью ресторанов «Фаршировка», а также точками общественного питания в Едином центре документов.

Структура

Единый центр документов 
Многофункциональный комплекс в Санкт-Петербурге, на территории которого предоставляется более 2000 государственных и сопутствующих услуг. Центр функционирует по принципу «единого окна», предоставляя возможность совершать большое количество операций с документами на одной площадке с минимальными временными затратами.

С 2010 года в составе ЕЦД функционирует миграционный центр, оказывающий полный комплекс услуг иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе организацию медицинского освидетельствования и комплексного экзамена на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ, консультации и подготовку документов для оформления разрешения на работу и патента.

Завод «Измерон» 
Предприятие занимается проектированием, производством и реализацией внутрискважинного оборудования для нефтегазодобывающей отрасли. В 2023 году состоится открытие новой производственной площадки на Броневой ул. в Кировском районе Петербурга. Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей.

Прядильно-ниточный комбинат им. С. М. Кирова 

Одно из старейших предприятий текстильной промышленности России (начало работу в 1833 году). Комбинат входит в число крупнейших европейских предприятий полного цикла по производству швейных, вязальных и вышивальных ниток. В 2022 году состоялась релокация предприятия в новый научно-производственный кластер холдинга «Бронка Групп» на Броневой ул. в Кировском районе.

Медицинский центр 
Оказание медицинских услуг – одно из ключевых направлений развития «Бронка Групп». В структуру холдинга входит медицинский центр, на территории которого можно пройти различные обследования, медицинские освидетельствования, в том числе иностранным гражданам, лабораторную и аппаратную диагностику, сдать анализы. Кроме того, на базе центра проводится вакцинация, осуществляется выдача необходимых справок и сертификатов.

«Бронка девелопмент» 
«Бронка девелопмент» осуществляет деятельность в сфере строительства и эксплуатации жилой и коммерческой недвижимости, занимается комплексным освоением территорий, редевелопментом промышленных зон, строительством жилья комфорт-, бизнес-, и элит-класса в Санкт-Петербурге.

Рестораны 
Под управлением УК «Бронка групп» находятся итальянский ресторан Il Lago dei Cigni, паназиатский Buddha-Bar, ресторан Diamond Club на «Газпром Арене», загородный ресторан «Лунка 19», демократичный ресторан «Фаршировка», гастробар Hunt, сеть китайской кухни Hagao, бар «Архитектор», фудкорты в Едином центре документов. 

В 2022 году ресторан Il Lago dei Cigni был признан лучшим рестораном Петербурга по версии La Liste 2023.

Монобрендовые бутики 
Эксклюзивный дистрибьютер в Санкт-Петербурге бренда Zilli, владелец единственных в городе монобутиков Kiton, Canali и Frette.

Примечания 

Компании Санкт-Петербурга